Le Grand Prix moto de la Communauté valencienne 2021 est la dix-huitième et dernière manche du championnat du monde de vitesse moto 2021.

Cette  édition du Grand Prix moto de la Communauté valencienne s'est déroulée du  au  sur le Circuit de Valence Ricardo Tormo à Valence.
À l'issue de cette dernière manche, Remy Gardner a été sacré champion du monde de la catégorie Moto2.

Classement MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Notes

Références 

2021
Sport en Espagne en 2021
Sport en novembre 2021
Valence